Andersson kan som auktorsförkortning betyda:

 Bengt Lennart Andersson
 Maria A. Andersson
 Nils Johan Andersson

Robotskapade auktorsförkortningar